Sleaze kan avse:

 Sleazerock – en senare utveckling av 1970-talets glamrock med rötter i rock'n'roll och med influenser från bland annat punk, hårdrock och blues
 Sleazefilm – en underkategori i skräckfilm
 Rest in Sleaze – ett album av den svenska hårdrockgruppen Crashdïet, utgivet 2005